Roger Federer era cabeça de chave número 1 e defendia o título de 2017, mas foi derrotado nas quartas-de-final por Kevin Anderson. 

Novak Djokovic foi o campeão do torneio pela quarta vez, ao derrotar Kevin Anderson.

Rafael Nadal e Federer disputavam a posição de número 1 do ranking de simples da ATP no início do torneio, mas ao avançar até as semifinais, Nadal garantiu a permanência na posição.

Os cabeças de chave foram anunciados no dia 27 de junho de 2018 e a chave foi sorteada no dia 29 de junho de 2018.

Cabeças de Chave 

  Roger Federer (Quartas-de-final)
  Rafael Nadal (Semifinais)
  Marin Čilić (Segunda rodada)
  Alexander Zverev (Terceira rodada)
  Juan Martín del Potro (Quartas-de-final)
  Grigor Dimitrov (Primeira rodada)
  Dominic Thiem (Primeira rodada)
  Kevin Anderson (Final)
  John Isner (Semifinais)
  David Goffin (Primeira rodada)
  Sam Querrey (Terceira rodada)
  Novak Djokovic (Campeão)
  Milos Raonic (Quartas-de-final)
  Diego Schwartzman (Segunda rodada)
  Nick Kyrgios (Terceira rodada)
  Borna Ćorić (Primeira rodada)

<ol start="17">
  Lucas Pouille (Segunda rodada)
  Jack Sock (Primeira rodada)
  Fabio Fognini (Terceira rodada)
  Pablo Carreño Busta (Primeira rodada)
  Kyle Edmund (Terceira rodada)
  Adrian Mannarino (Quarta rodada)
  Richard Gasquet (Primeira rodada)
  Kei Nishikori (Quartas-de-final)
  Philipp Kohlschreiber (Terceira rodada)
  Denis Shapovalov (Segunda rodada)
  Damir Džumhur (Segunda rodada)
  Filip Krajinović (Primeira rodada)
  Marco Cecchinato (Primeira rodada)
  Fernando Verdasco (Primeira rodada)
  Stefanos Tsitsipas (Quarta Rodada)
  Leonardo Mayer (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chave de Simples Masculino

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino